Dit is een lijst van voetballers die minimaal één officiële wedstrijd hebben gespeeld in het eerste elftal van de Nederlandse voormalig vrouwenvoetbalclub SC Telstar VVNH.

A

B

D

G

H

K

L

M

O

P

R

S

T

V

W

Z

Statistieken

Telstar vrouwenvoetbal
Telstar Vrouwen
Telstar